Hänni est un patronyme estonien, également présent en Suisse, pouvant désigner:

Patronyme
Andrea Hänni (né en 1979), joueur suisse de hockey sur glace
 (né en 1961), joueur suisse de football
Eric Hänni (né en 1938), judoka suisse
 (née en 1946), astrophysicienne estonienne
Luca Hänni (né en 1994), chanteur suisse
 (né en 1976), arbitre suisse de football

 (né en 1943), conseiller estonien en finances

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
Patronyme suisse